Stazione di Stuttgart Stadtmitte – stazione ferroviaria di Stoccarda
 Stazione di Stadtmitte – stazione della metropolitana di Berlino